Лешек Болеславович (; 1162 — 5 января 1186) — представитель династии Пястов. Князь Мазовии и Куявии.  Единственный сын польского князя Болеслава IV Кудрявого и русской княгини Верхуславы, дочери новгородского князя Всеволода Мстиславовича.

Биография 
Точная дата рождения Лешека остается неизвестной. Историки допускают, что он родился в 1159, 1160 либо в 1162 годах.

Смерть старшего брата Болеслава в 1172 году оставила Лешека единственным наследником своего отца. Польский князь Болеслав IV был очень опечален кончиной своего старшего сына и умер через год, завещав Мазовию и Куявию Лешеку, когда ему было около 11 лет.
Согласно пожеланию отца Лешек правил под опекой молодого дяди Казимира. Когда Казимир II стал князем Кракова, он поручил опеку над Лешеком, страдавшем слабым здоровьем одному из магнатов.
Власть в Польше к тому времени была захвачена старейшим из живых братьев Болеслава IV, Мешко III Старым.

В скором времени Казимир возвысился над остальными польскими князьями и в 1178 году занял польский престол Ленчинский съезд закрепил за Казимиром и его потомками право на наследование. Это решение было подтверждено лично Папой Александром III.

В 1180 году Лешек участвует в походе против минского князя Володимира, который попытался захватить Брестское княжество, которое в свою очередь принадлежало Васильку Ярополковичу, что якобы был женат на родной неизвестной сестре Лешека. В этой компании его также поддержал Казимир II, совершив поход на Брест Но всё же отвоевать Брест полностью оказалось невозможным. Василько в признательность за заступничество Казимира даровал ему все права на Брест.

В 1184 году Лешкек в результате дипломатических интриг встал на сторону родного дяди Мешко III, (покинувшем страну в 1179 в связи с народным недовольством, вызванным его халатным отношением к подданным и вернулся только в 1181). назначив его сына наместником Мазовии и Куявии с дальнейшим правом наследования. Однако вскоре Лешек пожалел о принятом решении, так как новоявленный наследник отличался самоуправством. И под давлением Казимира составил новое завещание в соответствии с которым последний признавался единоличным наследником Мазовии и Куявии.

Лешек умер бездетным и все принадлежащие ему земли отошли к Казимиру.

Пясты